Con il nome Bacillus sono designati due diversi generi di forme di vita:

 Bacillus, genere di batteri
 Bacillus, genere di insetti